Александр Козулин: Козулин, Александр Владиславович (род. 1955) — белорусский политический и общественный деятель
 Козулин, Александр Михайлович (род. 1958) — шоумен, пианист, певец, композитор и исполнитель, джазовый музыкант, музыкальный и event-продюсер, режиссёр-постановщик, художник-постановщик.